Центральный банк Лесото (, ) — центральный банк Королевства Лесото.

История 
В 1978 году учреждено Управление денежного обращения Лесото (Lesotho Monetary Authority), начавшее операции 2 января 1980 года. В 1982 году актом парламента Управление преобразовано в государственный Центральный банк Лесото.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Лесото
Экономика Лесото